Parlementshuis (Nieuw-Zeeland) - voormalig parlementsgebouw van het Māori Parlement in Nieuw-Zeeland
 Parlementshuis (Finland) - parlementsgebouw van Finland